Aardrijkskunde
 Smal, buurtschap in de Nederlandse provincie Limburg
 Smal Weesp, waterloop in de Nederlandse provincie Noord-Holland

Personen met de achternaam Smal
 Cees Smal, Nederlands politicus en priester
 Gijs Smal, Nederlands voetballer
 Louis Smal, Belgisch syndicalist en politicus
 Pauline Smal, Belgisch atlete

Nederlandse of Vlaamse achternaam